

Prénom 
 Ratko Mladić (1942-), commandant en chef de l'armée de la République serbe de Bosnie.
 Ratko Dostanić (1959-), footballeur serbe.
 Ratko Rudić (1948-), joueur puis entraîneur yougoslave puis croate.
 Ratko Svilar (1950-), ancien footballeur yougoslave et serbe.
 Ratko Radovanovic (1956-), ancien joueur de basket-ball serbe de Yougoslavie.
 Ratko Varda (1979-), joueur serbe de basket-ball
 Ratko Perić (1944-), évêque catholique.
 Ratko Čolić (1918-1999), joueur yougoslave.
 Ratko Peris (1976-), joueur croate de volley-ball.
 Ratko Mitrović Beograd (1948-), entreprise serbe.

Homonymie de patronyme
Prénom hongrois